L'expression Niveau II peut faire référence à :
Plongeur niveau II de la FFESSM
un niveau de formation propre à la nomenclature des niveaux de formation en France (précédant la refonte du système universitaire sur la base du LMD, et équivalent à la licence, voire à la maitrise).